Любомир Симович (, 2 декабря 1935, Ужице) – сербский писатель.

Биография 
Закончил филологический факультет Белградского университета. Живет в Белграде и Ужице.

Произведения

Книги стихов 
 Словенске елегије (1958)
 Весели гробови (1961)
 Последња земља (1964)
 Шлемови (1967)
 Уочи трећих петлова (1972)
 Субота, поэма  (1976)
 Видик на две воде (1980)
 Изабране песме (1980)
 Ум за морем (1982)
 Десет обраћања Богородици Тројеручици хиландарској (1983)
 Источнице (1983)
 Хлеб и со (1985, 1987)
 Горњи град (1990, два издания)
 Игла и конац (1992)
 Источнице и друге песме (1994)
 Учење у мраку (1995)
 Љуска од јајета (1998)
 Песме (2005)

Драмы 
 Хасанагиница (1974, телеэкранизация 1983)
 Чудо у Шаргану (1975, телеэкранизация 1989)
 Бродячий театр Шопаловича / Путујуће позориште Шопаловић (1985, телеэкранизация 1986, словен. пер. 1988, фр. пер. 1989)
 Бој на Косову (экранизирована в 1989)
 Драме (1991)

Эссе 
 Двойное дно/ Дупло дно (1983, 1991, 2001)
 Ковачница на Чаковини (1990)
 Галоп на пужевима (1994; 2-е изд. 1997)
 Нови галоп на пужевима (1999)
 Читање слика (2006)

Интервью 
 Земля обетованная/ Обећана земља : 9. октобар 1999 - 22. јун 2006 (2007)

Признание 
Премия Змая (1973), премия Десанки Максимович (1994), премия Васко Попы (1999), премия Сербского литературного общества за жизненное достижение (2013).

Член Сербской академии наук и искусств (1994).

Примечания

Литература 
 Ljubomir Simović. Beograd: Stubovi kulture, 2010

Ссылки 
 На сайте Сербской академии наук и искусств
 На сайте IMDB

Писатели Сербии
Поэты Сербии
Драматурги Сербии
Сценаристы Сербии
Эссеисты Сербии
Выпускники Белградского университета
Академики Сербской академии наук и искусств